Solfeggio steht für:

 Solfège, im vokalen Bereich gebräuchliche Bezeichnung für kurze Übungsstücke ohne Text
 Solfeggio (Etüde)
 Solfeggio in c-moll von Carl Philipp Emanuel Bach, siehe unter Solfeggietto